Regne Zulu (a vegades Imperi Zulu), regne dels zulus, nomenat Zululand pels britànics
 Zululand o Zululàndia, nom del regne zulu d'Àfrica sota protectorat britànic, annexionat a Natal el 1897
 República de Zululand, efímera república zulu de 1884 a 1887
 KwaZulu, bantustan de Sud-àfrica
 KwaZulu-Natal, província de Sud-àfrica
 Zululand District Municipality, municipalitat de KwaZulu-Natal
 AmaZulu, poble zulu
 IsiZulu, llengua zulu
 Zulu kaMalandela, fundador de la nació zulu i el clan zulu 
 Ovella Zulu, raça d'ovelles criada principalment pels zulus